Pierre Fréor, né le  à Lorient et décédé le  à La Montagne en Loire-Atlantique, était un photographe et l'un des cofondateurs de la Société des historiens du Pays de Retz. Il en a été le premier président jusqu'à sa mort.

Biographie 
Pierre Fréor est né le . Il vivait près du port de Boiseau et y accompagnait son père, dès son plus jeune âge. Il a découvert la photographie en lisant un article dans le journal de son père et, en 1910, lorsqu'il est reçu à son certificat d'étude, il reçoit un appareil photo. Il ne s'en séparera plus. En 1921, il installe son premier studio dans une dépendance de sa maison. Son activité se développe rapidement et, en 1940, il s'achète un terrain au bord de la mer au Cormier, d'où il saisira de nombreux clichés de la Côte de Jade. Il prendra sa retraite en 1950, laissant son affaire à son fils.

En 1979, il sera récompensé du prix Alfred Gernoux par la Société académique de Nantes pour sa participation à de nombreuses revues.

Il est l'un des membres fondateurs du musée des Amis du Pays de Retz à Bourgneuf-en-Retz, de la Société des historiens du Pays de Retz, avec Émile Boutin, Dominique Pierrelée et Michel Lopez. Il en sera, d'ailleurs, le premier président en 1981.

Pierre Fréor était aussi l'ami de l’acteur de théâtre et de cinéma Jean Brochard, qui venait régulièrement chez lui à Saint-Jean-de-Boiseau.

Il s’éteint le .

Notes et références

Liens externes 
 

Photographe français
Écrivain français du XXe siècle
Naissance en décembre 1896
Naissance à Lorient
Décès en octobre 1983
Décès dans la Loire-Atlantique
Décès à 86 ans